Le  ou , en anatomie, est un trait, fente, une rainure ou une frontière sur un élèment d'anatomie.

On distingue : 
 En anatomie :
 le sulcus médian désigne le sillon de la , vestige de la fusion des deux renflements latéraux (langue primaire).
 le sulcus limitans est une frontière qui sépare les noyaux des nerfs moteurs crâniens (médians) des noyaux sensoriels (latéraux) 
 sillon longitudinal.
 sillon transversal.
 sillon interfessier.
 sillons du foie.
 sillon vertébral
 sillon thoracique, etc.
 En odontologie :
 le sulcus désigne le sillon situé entre le bord de la gencive et la dent (voir poche parodontale).
 En neuroanatomie, un sillon est un pli séparant les circonvolutions du cerveau.
sillon central 
sillon latéral

Notes et références 

Anatomie